Noutajan valssi (рус. «Вальс смерти») — дебютный альбом финской рок-группы Viikate, выпущенный в 2000 году.

Об альбоме 
Noutajan valssi был выпущен как в виде CD-диска, так и в виде виниловой пластинки. Виниловая версия альбома имеет также бонус — песню Рейно Хелисмаа и Тойво Кярки «Kulkurin iltatähti» (ранее её пели Матти Лоухивуори, Тапио Раутаваара, Hector и Тапани Канса). На песни «Korutonta» и «Alakulotettuja tunnelmia» сняты видеоклипы.

Список композиций 
 «Alkusoitto» — 2:08
 «Korutonta» — 3:35
 «Koulutie on hiljainen» — 3:39
 «Sydämellistä» — 3:22
 «Kulkurin iltatähti» — 2:23 (только в виниловой версии)
 «Alakulotettuja tunnelmia» — 3:50
 «Yönseutu» — 4:48
 «Tuoni tuo, tuoni vie» — 4:29
 «Marrasvalot» — 4:11
 «Kädet ristissä rinnalla» — 4:08

В записи участвовали

Группа 
 Каарле Виикате
 Симеони Виикате

Приглашённые музыканты 
 Артту Куннасто (Rymäkkä)

Ссылки 
 http://www.viikate.com

Альбомы фолк-рока
Альбомы Viikate
Дебютные альбомы 2000 года